

Patronymes 
Garbouzov (masculin ; ) ou Garbouzova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

  (1984-), footballeur russe ;
 Andreï Garbouzov (1983-), joueur russe de rugby à XV ;
  (1940-2006), physicien et inventeur russe ;
 Gennadiy Garbuzov (1930-2009), boxeur soviétique ;
 Sergey Garbuzov (1974-), joueur de water-polo russe ;
 Vadim Garbuzov (1987-), danseur austro-canadien d'origine ukrainienne ;
  (1911-1985), économiste, homme politique et homme d’état soviétique.

Patronyme russe